Фалстаф може да се отнася за:
 Фалстаф, герой на Уилям Шекспир от няколко пиеси
 Фалстаф (Адолф Адам), опера
 Фалстаф (Антонио Салиери), опера
 Фалстаф (Джузепе Верди), опера